Ліга Умаглесі 2010—2011 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вперше здобуло Зестафоні.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Матчі 1-18

Матчі 19-36

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 травня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 травня 2011

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 

2010–2011
Грузія
Грузія
2010 у Грузії
2011 у Грузії